

Toponyme 

 Parr (région), région autour de Medelsheim, à l'extrême sud-est du Land allemand de Sarre
 Parr (Indiana), ville des États-Unis
 Parr (St Helens), quartier de la ville de St Helens en Angleterre

Patronyme 

 Adam Parr (1965-), directeur de la compagnie minière Rio Tinto
 Alexandre Parr (1979-), musicien canadien du groupe Les Trois Accords
 Allan Parr (1879-1954), joueur canadien de hockey sur glace
 Anne Parr (1515-1552), comtesse de Pembroke, dame de compagnie
 Catharine Parr Traill (1802-1899), femme de lettres canadienne
 Catherine Parr (1512-1548), sixième épouse de Henri VIII
 Florence Parr Gere (1875–après 1963), pianiste et compositrice américaine 
 James Parr (1986-), joueur américain de baseball
 Jerry Parr (1930-2015), agent des services secrets américains
 John Parr Snyder (1926-1997), cartographe américain 
 John Parr (1897-1914), le premier militaire britannique tué lors de la Première Guerre mondiale
 John Parr (1952-) , musicien britannique
 Jonathan Parr (1988-), footballeur norvégien
 Lily Parr (1905-1978), joueuse professionnelle anglaise de football
 Maria Parr (1981-), écrivaine pour enfant norvégienne
 Martin Parr (1952-), photographe britannique
 Mathew Parr (1990-), patineur artistique britannique
 Nowell Parr (1864-1933), architecte britannique
 Robert Ghormley Parr (1921-2017), chimiste américain
 Thomas Parr (1483 ?-1635), anglais présumé avoir vécu pendant 152 ans
  William Parr (vers 1434-1483), aristocrate et courtisan anglais
 William Parr, (1513-1571), 1er marquis de Northampton,  frère de la reine Catherine Parr

Voir aussi